TIN může znamenat:

 TIN (GIS) – zkratka pro nepravidelnou trojúhelníkovou síť (triangulated irregular network) používanou v GIS
 Taxpayer Identification Number (TIN) – obdoba IČO v USA
 Tin – výsadkářská odbojová skupina za 2. světové války
 TIN - teoretická informatika

Podobné 
 Ťin – čínský pojem (rozcestník)

Externí odkazy 
 

TIN – tubulo-intersticiální nefritída